ILR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ilorin (Nigeria)
 ILR – codice valutario ISO 4217 del vecchio siclo israeliano, ex valuta di Israele, sostituita dal nuovo siclo israeliano (ILS)